Highway kan betekenen:
 Highway (album), album van Free
 Highway (Nederlandse band), Brabantse popgroep
 Highway (Montenegrijnse band), popgroep uit Podgorica
 Highway (frisdrank), een huismerk-frisdrankmerk
 Highway (film), Amerikaanse film
 De internationale naam van de Australische band Sherbet
 Highway, een wegtype op het Amerikaanse continent, vaak verkeerd vertaald met autosnelweg. De term highway is meer vergelijkbaar met het Nederlandse 'provinciale' weg.
 Interstate highway, een autosnelweg op het Amerikaanse continent. Een autosnelweg op het Amerikaanse continent wordt ook wel freeway genoemd. De correcte vertaling van autosnelweg in het Engels is overigens motorway.